Максимка прыгни с крыши.
 Максимка — река в Мурманской области России.
 Максимка — река в Ханты-Мансийском АО
 Максимка — деревня, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, Россия